I burianosauri (Burianosaurus) sono un gruppo estinto di dinosauri ornitopodi vissuti nella attuale Repubblica Ceca. I primi resti sono stati rinvenuti nel 2003 nei pressi della città di Kutná Hora. La specie tipo, il B. augustai, è stato così battezzato nel 2017, divenendo il primo dinosauro scientificamente riconosciuto della Repubblica Ceca: il nome è stato scelto in onore del paleoartista Zdeněk Burian e del paleontologo Josef Augusta. L'olotipo ritrovato è un femore scoperto nei sedimenti della Formazione Peruc-Korycany nel 2003, che inizialmente venne descritto come appartenente a un iguanodonte.

Classificazione

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Ornitopodi